224-я дивизия -- наименование нескольких воинских соединений в Вооружённых силах СССР, принимавших участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Пехотные дивизии 
 224-я стрелковая дивизия РККА — имела два формирования:
 224-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году, сражалась на Керченском полуострове;
 224-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году, сражалась под Ленинградом и в Прибалтике.

Авиационные дивизии 
 224-я штурмовая авиационная дивизия — соединение штурмовой авиации Военно-воздушных сил РККА.